Källstorp kan avse:

 Källstorps socken – en socken i Skåne ingick i Vemmenhögs härad
 Källstorp, Trelleborgs kommun – en kyrkby i Källstorps socken på Söderslätt i Trelleborgs kommun
 Källstorps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Källstorps församling – en församling i Skytts kontrakt i Lunds stift
 Källstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Källstorp på Söderslätt i Skåne
 Källstorps distrikt – ett distrikt i Trelleborgs kommun och Skåne län 2016–
 Källstorp, Svalövs kommun – en by i Svalövs kommun
 Källstorp, Trollhättan  – en stadsdel i Trollhättan
 Källstorp, Varbergs kommun – en småort i Varbergs kommun

Se även 
 Källtorp
 Källtorp, Nacka kommun - ett torp i Nacka kommun
 Källtorpssjön